

Сарбево — село в гміні Звежин Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Сарбево — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства